

Musica
 Karim – casa discografica italiana

Onomastica
 Karim – nome proprio di persona arabo maschile

Persone
 Abdul Karim – funzionario indiano
 Abdulaziz Karim – ex calciatore qatariota
 Ahmed Daham Karim – ex calciatore iracheno
 Arfa Karim – informatica pakistana
 Ignazio Afram II Karim – 123º Patriarca della Chiesa Ortodossa Siriaca
 Hamza Adnan-Karim – taekwondoka tedesco
 Jawed Karim – imprenditore e informatico tedesco
 Mahdi Karim – calciatore iracheno
 Meherban Karim – alpinista pakistano
 Mohammed Karim – regista, sceneggiatore e montatore egiziano
 Mohammed Ali Karim – calciatore iracheno
 Mustafa Karim – calciatore iracheno
 Mustaj Karim – poeta, scrittore e drammaturgo russo
 Nelly Karim – attrice e ballerina egiziana
 Othman Karim – regista e sceneggiatore ugandese naturalizzato svedese
 Rezaul Karim – calciatore bengalese
 Sajjad Karim – politico britannico
 Sherko Karim – calciatore iracheno
 Yaqoob Abdul-Karim – calciatore omanita

Pagine correlate
 Karima
 Karimi